Ряд фильмов с однокоренными названиями:

 Одержимость (фильм, 1943) — первый фильм Лукино Висконти, классика мирового кинематографа
 Одержимая (фильм, 1981) - артхаусный фильм ужасов, режиссёр Анджей Жулавский
 Одержимость (фильм, 1992) — индийский фильм, режиссёр Махеш Бхатт
 Одержимый (фильм, 1966) — фильм Загида Сабитова.
 Одержимость (фильм, 2002) — американский фильм, режиссёр Нил ЛаБут
 Одержимый (фильм, 2003) — канадско-британский фильм Ричарда Квитневски.
 Одержимость (фильм, 2004) — американский фильм, режиссёр Пол МакГиган
 Одержимый (фильм, 2004) — фильм американского режиссёра и сценариста Пола Этериджа
 Одержимость (фильм, 2006) — австралийский фильм, режиссёр Энн Тернер
 Одержимость (фильм, 2009) — американский фильм, режиссёр Стив Шилл
 Одержимость (фильм, 2014) — американский фильм, режиссёр Дамьен Шазелл
 Одержимость (фильм, 2014, Южная Корея) — (인간중독, In-gan-jung-dok) — фильм Южной Кореи, режиссёр Ким Дэ-у
 Одержимый (телесериал) — фильм Евгения Звездакова.